Daphnis může být:

 Dafnis – v řecké mytologii syn boha Herma.
 Daphnis (rod) – rod lišajů Daphnis
 Daphnis (měsíc) – vnitřní měsíc planety Saturn